Das Patrozinium bzw. den Namen des Apostels Bartholomäus tragen folgende Kirchen bzw. Kapellen:

Seine Hauptkirche ist die Basilika San Bartolomeo all’Isola, Rom, Gedenkstätte der Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Tag des Heiligen ist der Bartholomäustag, 24. August.
  … Kathedralkirchen (Bischofskirchen) und Basiliken

Varianten: Bartholomä, Bartholomae, Bartholomäi (Genitive)

Liste

Belgien 
 St.-Bartholomäus-Kapelle (Wiesenbach)
 Saint-Barthélemy (Lüttich)

Deutschland

A – K 
 St. Bartholomäus (Ahlen)
 St.-Bartholomäus-Kirche in Alfeld (Mittelfranken)
 St. Bartholomäi (Altenburg)
 St. Bartholomäus (Altfalter)
 Kirchenruine Alt-Rhoden
 St. Bartholomäus (Kirchensur), Gemeinde Amerang im oberbayerischen Landkreis Rosenheim
 Klosterkirche St. Bartholomäus (Andernach-Namedy)
 Ehemalige St.-Bartholomäus-Kirche (Anhausen)
 St. Bartholomäus (Ayl)
 St. Bartholomäus (Bad Brückenau)
 St. Bartholomäus (Balge)
 St. Bartholomäus (Barrien)
 Bartholomäuskirche (Barthelmesaurach)
 St. Bartholomäi (Beienrode)
 St. Bartholomäus (Belgern)
 St. Bartholomäus (Bergtheim)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Berlin)
 St. Bartholomäus (Bernbach)
 St. Bartholomäus (Biblis)
 Bartholomäuskirche (Bielefeld-Brackwede)
 St. Bartholomäus (Senne) in Bielefeld-Senne
 St. Bartholomäus (Bindlach)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Birkweiler)
 St. Bartholomäus (Blankenburg (Harz))
 Pfarrkirche St. Bartholomäus in Boppard
 Bartholomäuskapelle (Braunschweig)
 St. Bartholomäus (Brodswinden)
 St. Bartholomäus (Götzingen) / Rinschheim, Stadt Buchen, Baden-Württemberg
 Schlosskapelle St. Bartholomäus Burg
 St. Bartholomäus (Buttenheim) in Buttenheim
 St. Bartholomäus (Clenze)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Damgarten)
 St. Bartholomaei (Demmin)
 St. Bartholomäus (Diedorf), Bayern
 St. Bartholomäi (Dornheim), Thüringen
 St.-Bartholomäus-Kirche (Dornum)
 St. Bartholomäus (Dorstadt)
 Bartholomäuskirche Lütgendortmund
 St.-Bartholomäus-Kirche (Dresden)
 St. Bartholomäi (Droyßig)
 St. Bartholomäus (Drübeck)
 St. Bartholomäus (Ebeleben)
 St. Bartholomäus (Eberholzen)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Edersleben)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Egloffstein)
 Bartholomäus-Kapelle (Einbeck)
 St. Andreas und Bartholomäus (Eismannsberg)
 St. Bartholomäus (Emtmannsberg)
 Kirche St. Bartholomäus (Erdeborn)
 Bartholomäuskirche (Erfurt)
 St. Bartholomäus (Eschenau)
 St. Bartholomäus (Essen)
 Pfarrkirche St. Bartholomäus (Ettenheim)
 St. Bartholomäus (Eußenhausen)
 St. Bartholomäus (Eyrichshof)
 St. Bartholomäus (Fehlheim)
 Kapelle St. Bartholomäus (Flitzing)
 St. Bartholomäus (Föhren)
 St. Bartholomäus (Frammersbach)
 St. Bartholomäus (Frankenhofen)
 Kleine protestantische Pfarrkirche (Frankenthal/Pfalz)
 Kaiserdom St. Bartholomäus (Frankfurt)
 St. Bartholomäus (Frankfurt-Zeilsheim)
 St. Bartholomäus (Freienfels)
 St. Bartholomäus (Gackenbach)
 St. Bartholomäus (Gahma)
 St. Bartholomäus (Geigant)
 St. Bartholomäus (Geraberg), Thüringen
 St. Bartholomäus (Glashütten)
 St. Bartholomäus (Görwihl)
 St. Bartholomäus (Golzwarden)
 St. Bartholomäus (Grafenberg)
 Pfarrkirche St. Bartholomäus (Greßthal)
 St. Bartholomäus (Greußenheim)
 St. Bartholomäus (Großaga), Thüringen
 St. Bartholomäus (Großenstein), Thüringen
 St. Bartholomäus (Großlöbichau)
 St. Bartholomäus (Groß-Zimmern)
 St. Bartholomäus (Gundelsheim an der Altmühl)
 St. Bartholomäus (Gustenfelden)
 St. Bartholomäus (Haarbrück)
 St. Bartholomäus (Haard)
 St. Bartholomäus (Hainrode)
 St. Bartholomäus (Halle)
 St. Bartholomäus (Willersdorf), Gemeinde Hallerndorf, Landkreis Forchheim (Oberfranken, Bayern)
 St. Marien und Bartholomäi (Harsefeld)
 St. Bartholomäus (Hasborn-Dautweiler); Saarland
 alte St. Bartholomäus-Kirche (Heidelberg-Wieblingen)
 Pfarrkirche St. Bartholomäus (Heidelberg-Wieblingen)
 St. Bartholomäus (Heiligenberg), Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 St. Bartholomäus (Herstelle)
 St. Bartholomäus (Hilders)
 St. Bartholomäus (Himbergen)
 St. Bartholomäus (Hohengandern)
 St. Bartholomäus (Holbach)
 St. Bartholomäus (Hörgersdorf)
 Sankt-Bartholomäus-Kirche (Hötensleben)
 St. Bartholomäus (Drübeck), Stadt Ilsenburg in Sachsen-Anhalt
 Bartholomäuskirche (Ilsfeld)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Markt Indersdorf)
 St. Bartholomäus-Kirche (Isselburg)
 St. Bartholomäus (Jonitz)
 St. Bartholomäus (Julbach)
 St. Bartholomäus (Kettig)
 Katholische Pfarrkirche St. Bartholomäus (Kirchehrenbach)
 St. Bartholomäus (Kirchensittenbach)
 St. Bartholomäus (Kirchwalsede)
 St. Bartholomäus (Kirschhausen)
 Pfarrkirche St. Bartholomäus (Kist)
 St. Bartholomäus (Kleineibstadt)
 St. Bartholomäus (Knetzgau), Landkreis Haßberge (Unterfranken, Bayern)
 Grabeskirche St. Bartholomäus (Köln-Ehrenfeld)
 Pfarrkirche Mechtern, Köln
 St. Bartholomäus (Urbach), Köln
 St. Bartholomä (Königssee) am Königssee, Berchtesgadener Land
 St. Bartholomäus (Koppenwall)
 Bartholomäuskapelle (Korweiler)
 Pfarrkirche St. Bartholomäus (Kraiburg am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

L – Z 
 St. Bartholomäus (Lamstedt)
 St. Bartholomäus (Laumersheim)
 Bartholomäuskirche (Lohmar)
 St. Bartholomäus (Ludwigschorgast), Landkreis Kulmbach (Oberfranken, Bayern)
 St. Bartholomäus (Mahlerten)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Mannheim)
 Bartholomäuskirche (Markgröningen)
 St. Bartholomäus und Martin (Marktleugast)
 St. Bartholomäus (Marktredwitz)
 St. Bartholomäus (Maßbach)
 St. Bartholomäus Lennestadt-Meggen
 St. Bartholomäus (Mistelbach)
 St. Bartholomäus (Mistelgau), Landkreis Bayreuth (Oberfranken, Bayern)
 St. Bartholomäus (Mittelnkirchen)
 St. Bartholomäus (Mörlenbach)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Dilsberg), Neckargemünd
 Bartholomäuskirche (Neuenkirchen/Lüneburger Heide)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Unternesselbach), Stadt Neustadt an der Aisch (Mittelfranken, Bayern)
 St. Bartholomäus (Niederkrüchten)
 St. Bartholomäus (Nienstädt), profaniert und abgerissen
 Bartholomäuskirche (Nordheim)
 St. Bartholomäus (Nürnberg)
 kath. Pfarrkirche St. Bartholomäus (Oberhaid)
 Bartholomäuskirche Oberhaugstett
 St. Bartholomäus (Oberwirbach)
 St. Bartholomäus (Oppenheim)
 St. Bartholomäus (Ortenberg)
 St. Bartholomäus (Ottowind),  Landkreis Coburg (Bayern)
 Bartholomäuskapelle (Paderborn)
 Bartholomäuskapelle (Parchim)
 St. Bartholomäus (Pegnitz)
 St. Bartholomäus (Recknitz), Gemeinde Plaaz im Landkreis Rostock (Mecklenburg-Vorpommern)
 St. Bartholomäus (Pottenstein)
 kath. Pfarrkirche St. Bartholomäus (Priesendorf)
 St. Bartholomäus (Prosselsheim)
 St. Bartholomäus (Rockeskyll)
 Evangelische Bartholomäuskirche (Rödelsee)
 Katholische Bartholomäuskirche (Rödelsee)
 Bartholomäuskirche (Rödinghausen)
 St. Bartholomäus (Röhrsdorf)
 St. Bartholomäus (Rothenkirchen)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Rothenstadt)
 St. Bartholomäus (Saarwellingen-Schwarzenholz)
 St. Bartholomäus (Saulheim), Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 St. Bartholomäus (Schauenstein), Landkreis Hof, Oberfranken (Bayern)
 St. Bartholomä (Königssee), Gemeinde Schönau am Königssee im Landkreis Berchtesgadener Land (Bayern)
 Pilgerkapelle St. Bartholomäus (Sevinghausen) (Bochum-Wattenscheid)
 St.-Bartholomäuskirche (Sommerhausen)
 St. Bartholomäus (Stadelschwarzach), Bayern
 St. Bartholomäus (Stammheim)
 St. Bartholomäus und Jakobus (Steinau)
 St. Bartholomäus (Stressenhausen), Thüringen
 St. Bartholomäus (Stübach)
 St. Bartholomäus (Sulzfeld im Grabfeld), Landkreis Rhön-Grabfeld, Unterfranken (Bayern)
 St. Bartholomäuskirche (Themar)
 St. Bartholomäus (Thüngfeld), Schlüsselfeld
 St. Bartholomäus (Töging)
 Stadtkirche St. Bartholomäi in Treuen, Vogtlandkreis, (Sachsen)
 St. Bartholomäus (Uettingen)
 St. Bartholomäus (Ummerstadt)
 St. Bartholomäus (Memmelsdorf), Gemeinde Untermerzbach im Landkreis Haßberge (Unterfranken, Bayern)
 St. Bartholomäus (Unternbibert)
 Sankt-Bartholomäus-Kapelle (Unterwallenstadt)
 St. Bartholomäus (Urfersheim) (bei Bad Windsheim)
 Bartholomäuskirche (Vellberg-Großaltdorf)
 Stadtkirche St. Bartholomäus in Volkach
 St. Bartholomäus (Waldenburg)
 St. Bartholomäus Waldböckelheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Pfarrkirche St. Bartholomäus (Waldbüttelbrunn), Landkreis Würzburg, Unterfranken (Bayern)
 St. Bartholomäus (Walting)
 St. Bartholomäus (Warendorf-Einen)
 St. Bartholomäus (Watzdorf)
 St. Bartholomäus (Watzerath)
 St. Bartholomäus Wellingholzhausen
 St.-Bartolomäus-Patrozinium an der Stadtkirche in Wermelskirchen (untergegangen in der Reformation)
 St. Bartholomäus (Wesselburen)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Wilster), Schleswig-Holstein
 St. Bartholomäus (Winbuch)
 St. Bartholomäus (Wittenburg)
 St.-Bartholomäus-Kirche (Wolkenstein)
 St. Bartholomäi (Wunstorf)
 St. Bartholomäi (Zerbst/Anhalt)
 St. Bartholomäus (Zorge)

Frankreich 
 St-Barthélemy (Beaumont-du-Gâtinais)
 St-Barthélémy (Bénévent-l’Abbaye)
 St-Barthélémy (Farges-lès-Mâcon), Département Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté
 St-Barthélémy (Gertwiller), Département Bas-Rhin, Grand Est
 St-Barthélemy (Neufmontiers), Département Seine-et-Marne, Île-de-France
 Rœschwoog: Kirche St. Bartholomäus
 St-Barthélémy (Sarrewerden)
 Notre-Dame-de-la-Nativité (Saverne)
 St-Barthélémy (Vaugines)

Italien 
 San Bartolomeo (Lipari)
 St. Bartholomäus (Montan) (Montan, Südtirol)
 San Bartolomeo, die Kirche von Opicina
  San Bartolomeo (Pontecorvo) (Konkathedrale und Basilica minor)
  San Bartolomeo all’Isola in Rom (Titelkirche)
 Santi Bartolomeo ed Alessandro dei Bergamaschi in Rom
 San Bartolomeo, die Kirche in Barcola, Triest
 San Bartolomeo (Marne), Marne
 Chiesa di San Bartolomeo (Parma)
 San Bartolomeo (Venedig)

Luxemburg 
 Pfarrkirche St. Bartholomäus, Merkholtz, Kiischpelt
 Pfarrkirche St. Bartholomäus, Consdorf

Niederlande 
 Bartholomäuskirche, Schoonhoven
 Kleine Kerk (Voorhout)
 Dorpskerk Zuidland

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Illmitz
 Pfarrkirche Unterpullendorf
 Bartholomäuskirche (Oberschützen), Filialkirche

Kärnten
 Pfarrkirche Friesach
 Kirche Oberkreuschlach
 Filialkirche Aichberg
 Filialkirche Tessendorf

Niederösterreich
 Pfarrkirche Bad Großpertholz
 Pfarrkirche Gansbach
 Pfarrkirche Katzelsdorf bei Bernhardsthal
 Pfarrkirche Matzleinsdorf (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Münichreith an der Thaya
 Pfarrkirche Schwarzenbach (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Vitis
 Pfarrkirche Hochneukirchen
 St. Bartholomäus (Pöbring)
 Pfarrkirche Rohrbach an der Gölsen
 Ortskapelle Altenmarkt im Thale
 Schlosskapelle im Schloss Ernegg in Steinakirchen am Forst
 Karner Pulkau

Oberösterreich
 Filialkirche Altenburg, Windhaag bei Perg
 Filialkirche Aschau (Feldkirchen)
 Stadtpfarrkirche Bad Leonfelden
 Pfarrkirche Esternberg
 Pfarrkirche Kronstorf
 Pfarrkirche Pennewang
 Pfarrkirche Reichenthal
 Pfarrkirche Steinbach an der Steyr
 Pfarrkirche Unterach am Attersee

Salzburg
 Pfarrkirche Bramberg am Wildkogel
 Katholische Pfarrkirche Elixhausen
 Pfarrkirche Saalbach (St. Nikolaus und Bartholomäus)

Steiermark
 Pfarrkirche Bad Gams
 Pfarrkirche Eggersdorf bei Graz
 Pfarrkirche Hohentauern
 Pfarrkirche Landl
 Pfarrkirche Mureck
 Pfarrkirche St. Bartholomäus (St. Bartholomä)
 Pfarrkirche Sinabelkirchen
 Pfarrkirche Ranten
 Filialkirche Althofen, Gemeinde St. Peter am Kammersberg 

Tirol
 Pfarrkirche Flirsch
 Pfarrkirche Grafendorf in Gaimberg
 Pfarrkirche Hart im Zillertal
 Pfarrkirche Nikolsdorf

Vorarlberg
 Pfarrkirche Bartholomäberg
 Pfarrkirche Mäder
 Pfarrkirche Übersaxen

Wien
 Kalvarienbergkirche (Wien), Wien-Hernals

Polen 
 Stiftskirche zum Hl. Kreuz und St. Bartholomäus (Breslau)
 Bartholomäuskirche (Danzig)
 Bartholomäuskirche (Gliwice) (Gleiwitz)
 St. Bartholomäus (Jeziorany) (Seeburg)
 Bartholomäuskirche (Krakau)
 St. Bartholomäus (Miłomłyn) (Liebemühl)
 St. Bartholomäus (Oberglogau)
 Bartholomäuskirche in Pasłęk (Preußisch Holland)
 Stiftskirche St. Bartholomäus (Płock)

Portugal 
 Igreja de São Bartolomeu (Charneca)

Rumänien 
 Pfarrkirche St. Bartholomae in Kronstadt-Bartholomae, Siebenbürgen, Rumänien

Schweiz 
 Pfarrkirche St. Stephanus und Bartholomäus (Knutwil), Kanton Luzern
 Kapelle St. Bartholomäus (Tufertschwil), Kanton St. Gallen

Spanien 
 San Bartolomé (Campisábalos), Provinz Guadalajara, Kastilien-La Mancha
 Sant Bartomeu (Capdepera), Capdepera, Mallorca
 Sant Bartomeu (El Masroig), Provinz Tarragona, Katalonien
 San Bartolomé (Gavín), Provinz Huesca, Aragonien
 Sant Bartomeu (Montuïri), Montuïri, Mallorca
 St. Bartholomäus (Sóller), Sóller, Mallorca

Tschechien 
  St.-Bartholomäus-Kathedrale, Pilsen (Bistums Pilsen)
 Bartholomäuskirche in Kolín
 St. Bartholomäus (Přebuz)
 St. Bartholomäus (Přílezy)
 Bartholomäuskirche (Teplice)
 St. Bartholomäuskirche in Vrahovice
 St. Bartholomäus (Vyšší Brod)

USA 
 St. Bartholomew’s Church in New York

Vereinigtes Königreich 
 St Bartholomew by the Exchange, London
 St Bartholomew-the-Great, London

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)